Asowske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Asowske (Dschankoj), Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj
 Asowske (Lenine), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine
 Asowske (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Asowske (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk
 Asowske (Mariupol), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol

2004 wurde das bis dahin bestehende Dorf Asowske ein Teil der Siedlung städtischen Typs Kyryliwka